Kobilići (Čajniče, BiH)
Kobilići (Sapna, BiH)